NPR3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 541 амінокислот, а молекулярна маса — 59 808.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з хлоридом. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Білкові рецептори
Трансмембранні білки